Le nom Nimrodel apparaît deux fois dans le légendaire de l'écrivain britannique  :

 Nimrodel est une Elfe
 la Nimrodel est une rivière de la Terre du Milieu

Homonymes en Terre du Milieu